Josip Merković (antifašistički borac)
Josip Merković (boksač)